Савајо има више значења:

 Општина Савајо (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Савајо, Балнеарио (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику